Siphonidium är ett släkte av svampdjur. Siphonidium ingår i familjen Siphonidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Siphonidium